Кре́пость () — район города Даугавпилс (Латвия), в состав которого входит Даугавпилсская крепость и территория вокруг неё в границах реки Даугава и улиц Вальню, Мотору, Цериню и Силу.

История 
Начало с момента закладки Динабургской крепости велением Государя Императора Александра I в марте 1810 года. После Второй мировой войны для размещения семей преподавателей Даугавпилсского высшего военного авиационного инженерного училища севернее крепости был выстроен  Северный городок.

Современность 
Жилая зона Крепости и Северного городка сохранена, на Вальню два общежития Даугавпилсского университета, Дорожная полиция. Через район курсируют городские автобусные маршруты  , 5, 13, маршрутка 13а.

Примечания 

Районы Даугавпилса